Яровка — топоним:

 Яровка — село в Гороховском районе Волынской области.
 Яровка — село в Хотинском районе Черновицкой области.
 Яровка (приток Ини) — река в Алтайском крае.
 Яровка (приток Чепцы) — река в Кировской области.